Kempen ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Kempen, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen
Kempen (Bergisch Gladbach), ein Ortsteil von Bergisch Gladbach
 Kempen (Heinsberg), ein Stadtteil von Heinsberg
 ein Stadtteil von Erkrath-Hochdahl
 ein Ortsteil der Stadt Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe, siehe Veldrom/Kempen/Feldrom
 Kempen (Leichlingen), Hofschaft in Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis
Kempen (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen
 De Kempen, ein Gebiet im Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und Belgien
 der deutsche Name der polnischen Stadt Kępno in der Woiwodschaft Großpolen (Kempen, Kreis Kempen/Posen)
 der deutsche Name der polnischen Dörfer
 Kępno (Słupsk) in der Woiwodschaft Pommern (Kempen, Kreis Stolp/Pommern)
 Kępno (Szczecinek) in der Woiwodschaft Westpommern (Kempen, Kreis Neustettin/Pommern)

Familienname:

 Ad van Kempen (* 1944), niederländischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Aiko Kempen (* 1984), deutscher Investigativ-Journalist, Redakteur, Literaturwissenschaftler, Musiker und Autor

 Johann Franz Kempen von Fichtenstamm (1793–1863), österreichischer General
 Heinrich Kempen von Fichtenstamm (1743–1827), österreichischer Offizier
 Magali Kempen (* 1997), belgische Tennisspielerin
 Otto Ernst Kempen (1942–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Paul van Kempen (1893–1955), niederländischer Dirigent
 Piet van Kempen (1898–1985), niederländischer Radsportler
 Ronald van Kempen (1958–2016), niederländischer Geograph
 Thomas Kempen (1958–2020), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Thomas von Kempen (1380–1471), niederländischer Mystiker
 Wilhelm van Kempen (1894–1981), deutscher Kunsthistoriker und Archivar
 Yvonne Kempen (1960–2011), deutsche Bürgermeisterin

Siehe auch:
 Kempten (Begriffsklärung)
 Landkreis Kempen
 Kempe
 Kempensche Gotik